Le Douzième Juré (Nobody), film muet américain de Roland West sorti en 1921 ;
Le Douzième Juré ou Procès devant jury au Québec (Trial by Jury), film américain de Heywood Gould sorti en 1994.